Peter Hermann – attore statunitense
Peter Hermann – allenatore ed ex calciatore tedesco